

Patronymes 
Chipouline (masculin ; ) ou Chipoulina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anastasia Kouzmina née Chipoulina (1984-), biathlète russe représentant la Slovaquie
 Anton Chipouline (1987-), biathlète russe
 Ekaterina Chipoulina (1979-), danseuse russe

Patronyme russe